Чемпионат Азии по дзюдо 2015 года прошёл в Эль-Кувейте с 13 по 15 мая.

Участники 
В соревнованиях приняли участие 206 дзюдоистов из 30 стран.

Призёры

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Ссылки 
 Результаты
 Официальная страница

2015
дзюдо
дзюдо
2015 год в дзюдо
2015 год в Кувейте
Май 2015 года
Международные спортивные соревнования в Эль-Кувейте